Čađavac (Velika Pisanica), Kroatië
 Čađavac (Brčko), Bosnië en Herzegovina